Эз-За́хира (Эд-Да́хира; ) — мухафаза (после 2011 года) в Султанате Оман.
 Административный центр — город Ибри.
 Площадь — , население —

География 
Расположен в северо-западной, внутренней части страны.
На северо-западе граничит с мухафазой Эль-Бурайми, на северо-востоке с регионом Эль-Батина, на востоке с регионом Эд-Дахилия, на юге с регионом Эль-Вуста, на юго-западе с Саудовской Аравией, на северо-западе с ОАЭ. Климат пустынный.

Административное деление 
Регион Эз-Захира делится на 3 вилайета с центрами в городах:
 Ибри
 Янкуль
 Данк

До октября 2006 года ещё два вилайета входили в состав региона: Бурайми и Махда. В октябре 2006 года из них было создано новое губернаторство, Бурайми, к которому добавился третий вилайет Эль-Синайха.

 
Административное деление Омана